Isa TKM — telenovela venezuelana produzida pela Nickelodeon, Sony Pictures e Cinemat
 Isa TK+ — telenovela colombiana produzida pela Nickelodeon, Sony Pictures e Teleset

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos